Jaap Pool (1961. szeptember 10.–) holland nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
Ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára lett az I. Liga partbírója. Az aktív nemzeti partbírói szolgálattól 2006-ban, a FIFA 45 éves korhatárának betöltésével búcsúzott.  Partbírói mérkőzéseinek száma: 97.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Holland labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1996-tól tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbírói szolgálattól 2006-ban, a FIFA 45 éves korhatárának betöltésével búcsúzott. Nemzetközi mérkőzéseinek száma: 11.

Világbajnokság 
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Koreába és Japánba a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB három csoportmérkőzésen partbíróként alkalmazta. A partbírók szakmai tevékenységük során még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőhöz. A  Szenegál –Uruguay találkozón Székely Ferenc volt a második asszisztens. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

Európa-bajnokság 
Az európai-labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Belgiumba és Hollandiába a XI., a 2000-es labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB játékvezetőként foglalkoztatta.

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 1.

UEFA-bajnokok ligája

Források 

Holland labdarúgó-játékvezetők
1961-ben született személyek
Élő személyek